Las siglas AFI pueden referirse a:

 Alfabeto Fonético Internacional, conocido también como IPA por sus siglas en inglés o como API por sus siglas en francés.
 Asociación Fonética Internacional, que creó dicho alfabeto.
 AFI (A Fire Inside), banda estadounidense de rock alternativo.
 Aporte Fiscal Indirecto, aporte realizado a las Universidades Chilenas por el ingreso de alumnos de primer año.
 Autómata finito indeterminista, concepto de la teoría de computación y lenguajes.
 Analistas Financieros Internacionales, grupo empresarial dedicado al suministro de sistemas de información, formación, asesoramiento y consultoría económico-financiera.

Además, puede referirse a diferentes agencias de investigaciones:

 Agencia Federal de Investigaciones de México.
 Agencia Federal de Inteligencia (Argentina).
 Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior, organismo público argentino autárquico dependiente del Ministerio del Interior y destinado a la investigación del crimen organizado.

Por otro lado, puede referirse a instituciones relacionadadas con el cine:

 American Film Institute, instituto del Fondo Nacional de las Artes estadounidense dedicado a la conservación de material fílmico.
 Australian Film Institute, institución promotora de las artes visuales en Australia.

Siglas